Giuliani ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter italienischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Giuliano“, erstmals nachgewiesen in Viterbo in der Mitte des 13. Jahrhunderts.

Namensträger 
 Antonio Maria Giuliani (1739–1831), italienischer Kastratensänger, Cembalist und Kapellmeister
 Carlo Giuliani (1978–2001), italienischer Globalisierungsgegner
 Christopher Giuliani (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Emilia Giuliani-Guglielmi (1813–1850), italienische Gitarristin und Komponistin
 Gilda Giuliani (* 1954), italienische Sängerin
 Giovanni Giuliani (1664–1744), italienischer Bildhauer
 Giovanni Francesco Giuliani (1760–um 1820), italienischer Harfenist und Komponist
 Giuliano Giuliani (1958–1996), italienischer Fußballspieler
 Haidi Giuliani (* 1944), italienische Politikerin
 Laura Giuliani (* 1993), italienische Fußballspielerin
 Luca Giuliani (* 1950), deutscher klassischer Archäologe
 Marcello Giuliani (* 1967), italienischer Fusionmusiker
 Marie Christine Giuliani (* 1965), österreichische Radio- und Fernsehmoderatorin
 Massimo Giuliani (* 1951), italienischer Schauspieler
 Mauro Giuliani (1781–1829), italienischer Gitarrist und Komponist
 Peter Rebuli-Giuliani (um 1205–1277), portugiesischer Arzt, Verfasser, Diakon, Erzdiakon und Papst, siehe Johannes XXI.
 Raffaella Giuliani, italienische Christliche Archäologin
 Rosario Giuliani (* 1967), italienischer Jazz-Saxophonist
 Rudy Giuliani (* 1944), US-amerikanischer Politiker, 107. Bürgermeister von New York City
 Valter Giuliani (* 1960), italienischer Astronom
 Veronica Giuliani (1660–1727), italienische Nonne und Heilige der katholischen Kirche

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname
Patronym